TMNT (2007) kan ha flera betydelser:

TMNT (film) –  en datoranimerad film med fyra fiktiva mutantsköldpaddorna
TMNT (datorspel) – ett enpersonsdatorspel inom genrerna action/äventyr/multiplattform baserat på berättelserna om Teenage Mutant Ninja Turtles